

Geografia
 Kamp – fiume dell'Austria settentrionale
 Kamp-Bornhofen – comune della Renania-Palatinato, in Germania
 Kamp-Lintfort – città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania
 Ghiacciaio Kamp – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Alexander Kamp – ciclista su strada danese
 Harper Kamp – cestista statunitense
 Karl-Heinz Kamp – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Norbert Kamp – storico tedesco

Pagine correlate
Van de Kamp